«Double Dutchess» — второй сольный альбом американской певицы Ферги. Вышел 22 сентября 2017 года и впервые на её собственном лейбле Dutchess Music, в партнёрстве с BMG Rights Management. Это первый за десятилетие диск певицы после дебютного The Dutchess (2006). В альбом включены совместные записи с такими исполнителями как Ники Минаж, Рик Росс, YG и сын певицы Axl Jack.

Об альбоме
В ноябре 2016 года во время живого чата в сети Facebook Ферги подтвердила, что выход нового альбома состоится в 2017 году.

Double Dutchess стал доступен для предзаказов 25 августа 2017 года.

Отзывы
Double Dutchess получил смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: ABC News, Slant Magazine, The Guardian.

Список композиций 

Notes
 – сопродюсер
 – продюсер по вокалу

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 You Already Know
 Ферги о втором альбоме «Double Dutchess» и разогреве от Наташи Поли. www.rollingstone.ru

Альбомы Ферги